I comuni del Luzon Centrale sono 130; per ciascuno è indicato il numero di abitanti risultante dal censimento del 2015.

Provincia di Aurora

Provincia di Bataan

Provincia di Bulacan

Provincia di Nueva Ecija

Provincia di Pampanga

Provincia di Tarlac

Provincia di Zambales

Collegamenti esterni

Luzon Centrale